BET puede referirse a:

 BÉT, la bolsa de Budapest
 BET-10, un índice bursátil de Bucarest
 Black Entertainment Television, un canal de televisión por suscripción estadounidense.